Миха́йловское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Калининского района Тверской области (ранее Тверской уезд Тверской губернии). Центр поселения — село Михайловское.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Михайловского сельского и Васильевского поселкового округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 263,6 км².
 Нахождение: северная часть Калининского района.
 Граничит:
 на севере — с Рамешковским районом, СП Кушалино
 на востоке — со Славновским СП
 на юго-востоке — с Аввакумовским СП
 на юге — с городом Тверь
 на юго-западе — с Черногубовским СП
 на западе — с Кулицким СП
 внутри поселения — территория городского поселения пгт Васильевский Мох.

Юго-западная граница поселения проходит по реке Тверца.

Транспорт 
По территории поселение проходит железнодорожная линия «Дорошиха—Васильевский Мох» Октябрьской железной дороги и несколько подъездных путей.
На юго-востоке поселение пересекает автодорога «Тверь—Бежецк—Весьегонск—Устюжина».

На территории поселения расположен аэропорт «Змеёво».

Через территорию поселения запроектировано прохождение скоростной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург.

Экономика 
На территории Михайловского сельского поселения находится колхоз «Михайловское», образованный в 1934 году.

В 2008 году компания ArcelorMittal заявила о намерении построить металлургический завод на территории поселения (промплощадка в 60 га выделялась к юго-востоку от Михайловского, между д. Стрельниково и пос. Металлистов). Это вызвало противодействие экологов и местных жителей. Суд запретил строительство.

Население 
По переписи 2002 года — 3591 человек, по переписи 2010 года — 3877 человек.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся 23 населенных пункта:

На территории поселения находятся 60 садоводческих товариществ.

История 
Официальная история Михайловского сельского поселения начинается с середины XVI века. В «Статистических таблицах монастырских земель», которые были составлены в годы правления царя Ивана IV Грозного, есть запись: «Волостка Видемля. Великому князю принадлежит: погост Николабезверховье на реке Видемля и две деревни». Волостка (маленькая волость) — княжеский удел или округ сел и деревень во владении одного лица. Погост — первоначально сельская община и центр этой общины. В погосте обычно была церковь, церковные постройки и кладбище. Погост Николабезверховье (деревня Никола) является первым населенным пунктом в этой местности, отмеченным в старинных документах. В начале XVII века волостка Видемля была преобразована в Васильевскую волость, куда входили села Васильевское и Михайловское, деревни Орудово, Яковлево, Стрельниково, Изворотень, Никола. После Октябрьской революции волостное управление было упразднено, и образован Васильевский волостной исполнительный комитет. 30 сентября 1924 года Васильевская волость ликвидируется, и с 1 октября 1924 года её территория входит в состав Тверской волости. В 1933 году происходит укрупнение сельских Советов. Васильевский сельский Совет возглавил председатель Соронин И. П., а Михайловский сельский Совет — председатель Князев Н. А. В 1976 году Васильевский сельский Совет упраздняется и входит в состав Михайловского сельского Совета. В 1995 году Михайловский сельский Совет переименовывается в Михайловский сельский округ. В 2006 году Михайловский сельский округ преобразуется в Михайловское сельское поселение.

Храмы и Культура 
На территории Михайловского сельского округа находятся два памятника архитектуры XVIII века: в селе Михайловском — храм Архангела Михаила страница о храме, в селе Васильевском — храм Василия Великого страница о храме. Храм Василия гораздо крупнее, так как до революции Васильевское было центром волости. В 1937 году оба храма были закрыты, а все церковное имущество конфисковано. В 1997 году храмы возвращены епархии. Они частично восстановлены, и в них проходят богослужения.

В селе Михайловском находится средняя школа. История народного образования берёт начало 19 января 1872 года. В этот день священник Михайловской церкви Протопопов Федор Семеонович по собственной инициативе и с помощью прихожан открыл народное училище в церковной сторожке в Михайловском. Михайловская библиотека началась от волостной народной библиотеки, открывшейся в 1896 году. Первичным книжным фондом стала личная библиотека священника Михайловской церкви Протопопова Ф. С., переданная в дар безвозмездно.

Основателем клубной работы в Васильевской волости было культурно-просветительское общество, образованное из местной интеллигенции в 1918 году.

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Калининского района Тверской области